Abderrazak Hammami (1935-2012), réalisateur et acteur tunisien ;
Adel Hammami, footballeur tunisien ;
Ahmed Hammami (né en 1944), footballeur tunisien ;
Faten Hammami (née en 1998), lutteuse tunisienne ;
Hamdi Hammami (né en 1990), handballeur tunisien ;
Hamma Hammami (né en 1952), homme politique tunisien ;
Imed Hammami (né en 1964), homme politique tunisien ;
Omar Shafik Hammami (1984-2013), islamiste et djihadiste américain ;
Senda Hammami (née en 2001), gymnaste rythmique tunisienne ;
Souheil Hammami (né en 1977), taekwondoïste tunisien ;
Tahar Hammami (1947-2009), poète et chercheur universitaire tunisien.